Baptiste Ulens (1987-), un footballeur belge ;
 Guillaume Ulens (1909-1970), un footballeur belge.